Tyska kyrkan har flera betydelser:

 Tyska kyrkan, Stockholm – en kyrka i Gamla stan i Stockholm
 Tyska kyrkan, Göteborg – en kyrka i centrala Göteborg
 Tyska kyrkan, Malmö – en kyrka i Malmö
 Hedvigs kyrka – en kyrka i Norrköping
 Trefaldighetskyrkan, Karlskrona – en kyrka i Karlskrona
 Tyska kyrkan, Helsingfors – en kyrka i Helsingfors
 Tyska kyrkan, Liverpool – en kyrka i Liverpool